Le Prix du silence peut désigner :

Album 

 Le Prix du silence, album de La Ruda Salska sorti en 1996.

Téléfilm 

 Le Prix du silence, téléfilm français de Jacques Ertaud diffusé en 1989 ;
 Le Prix du silence (Sins of Silence), téléfilm américain de Sam Pillsbury diffusé en 1996 ;
 Le Prix du silence (Deadly Appearances), téléfilm canadien de George Bloomfield diffusé en 2000.

Cinéma 

 Le Prix du silence (The Heart of Wetona), film américain de Sidney Franklin sorti en 1919 ;
 Le Prix du silence (The Great Gatsby), film américain de Elliott Nugent sorti en 1949 ;
 Le Prix du silence (Nothing But the Truth), film américain de Rod Lurie sorti en 2008.